IX Puchar Miast Targowych 1966/1967
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Linki zewnętrzne 
 PMT 1966/67 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1966/67 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej